Terá (em hebraico: תֶּרַח / תָּרַח) foi, de acordo com o livro de Gênesis, o pai de Abraão e que teria iniciado a jornada dos hebreus rumo à terra de Canaã.

Segundo o texto bíblico, após o falecimento de Harã, Terá saiu de Ur dos Caldeus, com seu filho Abrão, juntamente com Sara e Ló e seguiram em busca da terra prometida. Porém, Terá chegou a uma localidade que ficava no meio do trajeto onde se estabeleceu e deu ao lugar o mesmo nome de seu filho Harã

Na Bíblia conta que Terá faleceu na cidade de Harã, tendo vivido duzentos e cinco anos.

Idade dos patriarcas

Família de Terá

Arvore genealógica

Bibliografia
 Winckler, Hugo; Geschichte Israels (Berlin, 1895)
 Meyer, Eduard; Die Israeliten und ihre Nachbarstämme (Halle, 1906)
 Haupt, Paul; Studien ... Welthausen gewidmet (Giessen, 1914)

Bíblia
Personagens do Antigo Testamento